Almennesi – abitanti di Almenno San Bartolomeo
Almennesi – abitanti di Almenno San Salvatore